Альберто Фуэнтес Мор (исп. Alberto Fuentes Mohr) (22 ноября 1927, Кесальтенанго, Гватемала — 25 января 1979, Гватемала, Гватемала) — гватемальский государственный деятель, министр иностранных дел Гватемалы (1969—1970).

Биография 

Родился в семье врача Альберто Фуэнтеса Кастильо и Марии Луизы Мор. Окончил Национальный институт de Varones del Occidente (INVO) и Лондонскую школу экономики. По возвращении в Гватемалу начинал работать в Банке Гватемалы. В 1957 г. был возведен в командоры ордена Кетцаля за вклад в содействию развитие экономической интеграции Латинской Америки и создание общего рынка стран Центральной Америки.

 1966—1969 гг. — министр финансов Гватемалы. На этом посту провел неоднозначную бюджетную реформу, которая привела к его переводу из министерства,
 1969—1970 гг. — министр иностранных дел Гватемалы. В конце февраля 1970 г. был похищен партизанской группировкой Повстанческие вооружённые силы (FAR), был освобожден только после того, как новое правительство выпустило из тюрьмы одного из лидеров повстанцев Висенте Хирона Калвильо.

В ноябре 1970 г. политик был арестован по приказу военной администрации полковника Карлоса Мануэля Fрана Осорио и был вынужден покинуть страну. С 1970 по 1974 гг. читал лекции в качестве профессора экономики в Центральноамериканском Университете Коста-Рики.

В 1974 г. политик вернулся в Гватемалу и выдвигался в качестве кандидата на пост вице-президента от оппозиционного Национального фронта. После избрания депутатом конгресса начинает подготовку по созданию Социал-демократической партии (СДП).

Был убит 25 января 1979 г. (вместе с бывшим мэром Гватемалы и ведущим оппозиционным политиком страны Мануэлем Колом Аргетой) в период политических репрессий военного режима генерала Ромео Лукаса.

В марте 2009 г. правительство Гватемалы в связи с 30-й годовщиной со дня его убийства наградило политика посмертно Большим крестом ордена Кетцаля. Его старший сын, Хуан Альберто Фуэнтес Найт, был министром финансов в правительстве Альваро Колона Кабальероса.

Избранные труды 

 «Похищение и лишение свободы: две стороны насилия в Гватемале». Сан — Хосе (Коста-Рика): редакция Universitaria Centroamericana. 1971.
 «Налоги на финансовых посредников и их операции». Сан-Хосе, Коста-Рика. 1973.
 «Создание общего рынка: исторические заметки об опыте Центральной Америке». Буэнос-Айрес: Институт интеграции Латинской Америки, ИБР. 1973.

Источники 

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999). «Ejecuciones arbitrarias de Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta». Guatemala: memoria del silencio (edición en línea). PCDH, Asociación Americana del Avance de la Ciencia. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2014. Consultado el 6 de mayo de 2013.

Министры иностранных дел Гватемалы
Министры финансов Гватемалы
Убитые в Гватемале